Kitten steht für:
 Auf Englisch für Katzenjunges
 Kitten (Pornodarstellerin)
 Reliant Kitten, Automodell
 Fügen unter Verwendung von Kitt

Siehe auch:
 Atomic Kitten
 Bonsai Kitten
 Kütten